У́лица Поля́рные Зо́ри — улица в Мурманске, которая берёт своё начало от проспекта Ленина, и двигаясь в северном направлении упирается в улицу Карла Маркса. На этом перекрёстке расположен кинотеатр «Мурманск».

География 
Несмотря на то, что улица начинается перпендикулярно ответвляясь от проспекта Ленина, часть её пути проходит параллельно этому проспекту из-за особенности его расположения. Изначально направлена на север, но имея дугообразную форму постепенно уклоняется в восточную сторону, заканчиваясь Т-образным перекрёстком с улицей Карла Маркса, где находится один из деловых районов города, с расположенными там торговыми центрами, супермаркетами, кинотеатром, офисами крупных компаний, точками общепита.

История улицы 
Улица получила название 18 декабря 1964 года. В 1986 году часть улицы от кинотеатра Мурманск до перекрестка с улицей Челюскинцев получила название улицы Папанина.

Здания и сооружения 
 Управление Федеральной Регистрационной службы по Мурманской области
 отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области
 кинотеатр «Мурманск»

Транспорт 
По улице пролегает часть троллейбусного маршрута № 10, а также несколько автобусов городского направления.

Пересекаемые улицы 
С юга на север:
 проспект Ленина
 Гвардейская улица
 Улица Книповича
 Улица Сомова
 Улица Сполохи
 Улица Трудовые Резервы
 Улица Карла Маркса

Примечания

Литература 
 А. А. Киселев; М. А. Тулин «Улицы Мурманска». — Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1974 год.
 А. А. Киселёв «Мурманск в истории улиц и площадей». — Мурманск: Мурманское книжное издательство, 2006 год

Ссылки 
 Почтовые индексы улиц Мурманска
 Улицы Мурманска.
 Карта Мурманска.

Полярные Зори
Октябрьский округ Мурманска